CALL – Computer-Assisted Language Learning Computer (nauka języków wspomagana komputerem)
 Brandon Call – amerykański aktor 

Zobacz też:
 Cal
 Kall